Севильское дерби () — футбольное дерби Севильи между клубами «Реал Бетис» и «Севилья».

Футбольный клуб «Севилья» был основан в 1890 году За этим последовало, в сентябре 1907 года, создание второго клуба в городе, получившего название «Севилья Баломпье». После внутреннего конфликта в «ФК Севилье» от неё откололся ещё один футбольный клуб «Бетис». В 1914 году произошло слияние «Бетиса» и «Севильи Баломпье», образовавшийся клуб стал известен как «Реал Бетис Баломпье». 8 октября 1915 года состоялось первое дерби между «Севильей» и «Бетисом», завершившееся победой первой со счётом 4:3. «Севилья» играет свои домашние матчи на стадионе Рамон Санчес Писхуан, расположенном в районе Нервьон, в то время как «Бетис» принимает гостей в Элиополисе, в южной части города, на стадионе Бенито Вильямарин.

Первоначально «Севилья» расценивалась как клуб, представляющий местную аристократию и буржуазию, а «Реал Бетис» — как «народная» команда. С течением временем это расслоение стало куда менее очевидным, но тем не менее сохранилось и до наших дней. Кроме того, фанаты «Севильи» зарекомендовали себя как антифашисты, в то время как болельщики «Бетиса» придерживаются преимущественно крайне правых взглядов.

Ненависть между двумя клубами и их фанатами иногда доходила до того, что крупные неудачи противника становились важнее своих собственных побед. Так в конце чемпионата 1996/1997 фанаты «Бетиса» буквально настаивали на домашнем проигрыше своей команды хихонскому «Спортингу», конкуренту «Севильи» в борьбе за выживание. В итоге «Бетис» проиграл, а «Севилья» впоследствии вылетела. Противоположный, но аналогичный случай произошёл три года спустя, когда уже прописавшаяся на последнем месте в Примере «Севилья» проиграла дома «Овьедо», прямому конкуренту «Бетиса» в борьбе за выживание. «Овьедо» в итоге опередил «Бетис» ровно на три очка и занял спасительное место, а оба севильских клуба отправились выяснять свои отношения в Сегунду.

Достижения

Матчи чемпионата Испании

Матчи Кубка Испании

Матчи еврокубков

Статистика дерби

Примечания

Ссылки 
 Вокруг света за 60 дерби: «Севилья» — «Бетис»

Футбольные дерби в Испании
ФК «Реал Бетис»
ФК «Севилья»
Спорт в Севилье
Футбол в Андалусии